Havens ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Havens (* 1930), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Frank Havens (1924–2018), US-amerikanischer Kanute
 George Remington Havens (1890–1977), US-amerikanischer Romanist und Literaturwissenschaftler
 Harrison E. Havens (1837–1916), US-amerikanischer Politiker
 James S. Havens (1859–1927), US-amerikanischer Politiker
 Jonathan Nicoll Havens (1757–1799), US-amerikanischer Politiker
 Richie Havens (1941–2013), US-amerikanischer Folk-Sänger
 William Havens (1919–2013), US-amerikanischer Kanute

Siehe auch:

 Haven